Louis Garros – architetto francese
 Roland Garros – aviatore francese
 Stade Roland Garros – stadio di Parigi
 Torneo di tennis del Roland Garros – torneo di tennis